El Madrileño puede referirse a:

El Madrileño, el título del segundo álbum de estudio de C. Tangana publicado el 26 de febrero de 2021;
El Madrileño, bandolero español del siglo XIX perteneciente a la banda de El Tuerto de Pirón.